2. Fußball-Bundesliga 2011/2012 är den 38:e säsongen av 2. Fußball-Bundesliga, andradivisionen i den tyska fotbollsligan. Säsongen började den 15 juli 2011 och slutade den 6 maj 2012.

Deltagande lag 

Följande lag har kvalificerat sig för 2. Bundesliga 2011/12:

 Alemannia Aachen
 FC Erzgebirge Aue 
 1. FC Union Berlin 
 VfL Bochum 
 Eintracht Braunschweig (Nykomling från 3. Liga 2010–11)
 FC Energie Cottbus
 Dynamo Dresden (vinnare av playoff i 2. Bundesliga i fotboll 2010/2011)
 MSV Duisburg
 Fortuna Düsseldorf 
 Eintracht Frankfurt (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2010/2011, 17:e plats)
 FSV Frankfurt
 SpVgg Greuther Fürth
 FC Ingolstadt 04 
 Karlsruher SC
 TSV 1860 München
 SC Paderborn 07 
 FC Hansa Rostock (Nykomling från 3. Liga 2010–11)
 FC St. Pauli (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2010/2011, 18:e plats)

Tabell

Kvalspel

Uppflyttningskval

Nedflyttningskval

Referenser 
Denna artikel är delvis baserad på en översättning från tyskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar 
 Bundesliga.de

2011 i Tyskland
2012 i Tyskland
2011/2012
Fotbollssäsongen 2011/2012